Ива́н Алексе́евич Гу́сев:

 Гусев, Иван Алексеевич (1918—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Гусев, Иван Алексеевич (1922—1943) — участник Великой Отечественной войны; совершил первый танковый таран в истории Курской битвы.